Ахиллей:

 Ахиллей — римский император-узурпатор в 297—298 годах.
 Ахиллей Сполетан — римский поэт и епископ Сполетана, живший в V веке.
 Ахиллей и Нерей (IV век) — святые воины, мученики римские.